Gugelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Gugelberg (1593–1676), Schweizer Politiker 
 Hans Luz von Gugelberg (1918–1961), Schweizer Physiker und Unternehmer 

Gugelberg steht für:
 Gugelberg (Mistelbach), Erhebung im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gugelberg von Moos
 Guglberg